

Persone 
 Ahmad Shuja Pasha – generale pachistano
 Anwar Kamal Pasha – regista pachistano
 Kamran Pasha – produttore televisivo e scrittore statunitense di origini pachistane
 Mansha Pasha – attrice pachistana

Altro 
 Pasha – altro termine usato per indicare il pascià
 Pasha – dolce russo
 Pasha – località del Queensland (Australia)
 PASHA Holding – società di investimento pachistana

Pagine correlate 
 Pascha